Sólyom, Solyom:
 Şoimi
 László Sólyom